Четвертый чемпионат Континентальной хоккейной лиги проходил с 7 сентября 2011 года по 25 апреля 2012 года. В связи с авиакатастрофой под Ярославлем, чемпионат был приостановлен и его возобновление было перенесено на 12 сентября. Официальная церемония закрытия хоккейного сезона состоялась 23 мая 2012 года.

События межсезонья

Драфт 2011 

Драфт КХЛ 2011 прошел с 28 мая 2011 года в Мытищах, на домашней арене клуба Атлант — Арена Мытищи.

Регулярный сезон 
Регулярный сезон стартовал 12 сентября 2011 года матчем на Кубок Открытия и завершился 26 февраля 2012 года. Сезон прошёл с перерывами в ноябре, декабре и феврале для участия хоккеистов в матчах Еврохоккейтура и Матче всех звёзд, а также на период новогодних праздников. Каждая команда сыграла по 54 матча в течение регулярного сезона, из них четыре раза против соперников из своего дивизиона и два раза против всех остальных команд. Общее количество сыгранных матчей в регулярной части Чемпионата — 621.

Были предприняты усилия, чтобы как можно лучше сбалансировать график, так что ни одна из команд не сыграла более 12 игр в месяц.

Победителем Кубка Континента стал челябинский «Трактор», опередивший петербургский СКА на одно очко.

События

Гибель команды «Локомотив» в авиакатастрофе 

7 сентября 2011 года в Ярославле сразу после взлёта из аэропорта Туношна разбился самолёт Як-42Д, перевозивший команду Ярославского «Локомотива». На борту лайнера находилось 45 человек: 37 пассажиров и 8 членов экипажа. 43 человека погибли сразу; хоккеист Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов госпитализированы в тяжёлом состоянии. Позже Галимов скончался в НИИ им. Вишневского. Команда направлялась в Минск на игру с местным «Динамо». В связи с трагедией начало Чемпионата КХЛ было отложено до 12 сентября 2011 года, хоккейный клуб Локомотив отказался от участия в чемпионате. Сезон 2011/2012 клуб проведёт в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), в следующем сезоне 2012/13 клубу будет гарантировано выступление в плей-офф КХЛ, независимо от результатов регулярного чемпионата. Несмотря на это, руководство клуба объявило об отказе от гарантированного попадания в плей-офф. Клуб будет добиваться выхода своими силами.

В память о трагедии было принято решение поместить небольшую эмблему ХК «Локомотив» в чёрно-белом варианте с подписью «07.09» на игровой форме хоккеистов КХЛ.

Кубок Открытия 

Первая традиционная игра сезона — матч на Кубок Открытия — должен был быть сыгран 7 сентября между двумя финалистами прошлого сезона — командами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Атлант» (Мытищи), однако матч был остановлен на 17-й минуте первого периода в связи с авиакатастрофой, в которой разбилась команда «Локомотив» (Ярославль). В результате руководством КХЛ принято решение о переигровке матча «Салават Юлаев» — «Атлант» 12 сентября 2011 года.

Несмотря на то, что после первого периода команда «Атлант» выигрывала со счётом 3:0, победу одержал «Салават Юлаев» со счётом 5:3, став обладателем Кубка Открытия сезона 2011/2012.

Матч звёзд КХЛ 

Звёздный уикенд состоялся 20 и 21 января 2012 года в Риге.

Клубы

Турнирное положение команд

Лучшие игроки по месяцам

Статистика регулярного турнира

Лучшие вратари 
 И — проведённые игры, В — победы, П — поражения, КН — коэффициент надёжности, %ОБ — процент отражённых бросков, «0» — матчи на ноль, ВП — общее время на льду

Статистика игроков 
По итогам регулярного чемпионата

Плей-офф

Итоговое положение команд

Достижения

Призы и награды

Командные

Индивидуальные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ
 Официальный календарь сезона 2011/12
 Календарь на сайте «Чемпионат.ру»